Westerland:
 Westerland (песня) — сингл немецкой панк-группы «Die Ärzte»
 'Westerland' — сорт роз

См. также 
 Вестерланд